Jacquelin ist der Familienname folgender Personen:

 Edmond Jacquelin (1875–1928), französischer Radrennfahrer
 Émilien Jacquelin (* 1995), französischer Biathlet
 Pierre Nicolas Camille Jacquelin Du Val (1828–1862), französischer Entomologe
 Raphaël Jacquelin (* 1974), französischer Golfspieler